Кула́нж-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 31 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 242 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 445,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Куланж-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куланж-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна